Marsjanin – powieść Andy’ego Weira wydana w 2011 r.
 Marsjanin – film w reżyserii Ridleya Scotta z 2015 r. z Mattem Damonem w roli głównej, adaptacja powieści

Zobacz też 
 Marsjanie